Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Qatar ExxonMobil Open 2008. Für das Turnier der Kategorie International Series qualifizierten sich vier Spieler, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 32 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 29. bis 31. Dezember 2007 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Ergebnisse auf ITF-Homepage

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Doha